

Sigle 
ERP peut faire référence à :

 établissement recevant du public (selon le terme défini en droit français) ; classé en 5 catégories (et en sous-rubriques) selon l'effectif accueilli dans ces établissements ;
 Enterprise Resource Planning (en français, progiciel de gestion intégré), un logiciel de planification des ressources d'une entreprise ;
  (en français, Armée révolutionnaire du peuple), un groupe trotskiste argentin actif principalement dans les années 1960 et 1970 ;
  (en français, potentiel évoqué), le signal électrique cérébral mesuré par électroencéphalographie en réponse à une stimulation sensorielle, un processus cognitif ou tout autre activité mentale ;
 , le nom anglais officiel donné au plan Marshall ;
 Évaluation des Risques Professionnels (EvRP), l'identification des risques auxquels sont soumis les salariés, en vue de mettre en place des actions de prévention pertinentes.
 État des risques et pollutions, un document obligatoire à remettre aux futurs acquéreurs ou locataires d'un bien immobilier, les informant des différents risques (naturels, miniers ou technologiques) et pollutions liés à ce bien.

ErP peut faire référence à :
 , un terme utilisé pour la Directive Européenne ErP 2009/125/CE datant du  et transposée en droit français le .

Toponymie 

 Erp, une commune française du département de l'Ariège ;
 Erp, un village en Allemagne près de Cologne ;
 Erp, un village aux Pays-Bas dans la commune de Veghel.

Référence